Art: Gènere artístic, classificació de l'art.
 Biologia: Gènere (biologia), classificació dels éssers vius.
 Cinema: Gènere cinematogràfic, classificació dels arguments i estructures cinematogràfics.
 Filosofia: Gènere (filosofia), forma de classificar els objectes i éssers segons Aristòtil.
 Gramàtica: Gènere (gramàtica), distinció que classifica les paraules variables en algunes llengües.
 Literatura: Gènere literari, classificació dels gèneres literaris.
 Matemàtiques: Gènere (matemàtiques), propietat que distingeix certs objectes matemàtics.
 Música: Gènere musical, classificació de les obres musicals.
 Sexualitat: Gènere sexual, propietat d'ésser masculí o femení en relació a la seva anatomia 
 Sociologia: Gènere (sociologia), construcció social d'allò que es considera que és ser home o ser dona.
 Símbologia: Símbol de gènere
 Televisió: Gènere (televisió), classificació dels arguments i programes televisius.
 Videojocs: Gènere de videojoc, classificació de videojocs.